Djafar Alkatiri ist der Name folgender Personen:

* Djafar Alkatiri (Diplomat) (1947–2021), osttimoresischer Diplomat und Geschäftsmann
 Djafar Alkatiri (Politiker) (* 1969), indonesischer Politiker (DPD RI)